Barolo kan syfta på:

 Barolo – en DOCG för vin i Piemonte i norra Italien
 6590 Barolo – en asteroid

Geografi

Italien 

 Barolo, Piemonte, kommun, Piemonte, Provincia di Cuneo, 

Robotskapade Italienförgreningar